Eunice :

Mythologie 
 Eunice est le nom d'une Néréide dans la mythologie gréco-romaine, citée dans les listes d'Apollodore dans sa Bibliothèque (livre I, chapitre 2, paragraphe 7) et par Hésiode dans sa Théogonie (vers 240 à 264).

Toponyme 
 Eunice (Kentucky)
 Eunice (Louisiane)
 Eunice (Nouveau-Mexique)
 Lac Eunice dans l'État de Washington

Prénom 
 Eunice Barber (née en 1974),  athlète française et sierra-léonaise
 Eunice Sum (née en 1988), athlète kényane

Biologie 
 Eunice, un genre de vers marins géants.